BKY steht für:
 Kavumu Airport (IATA-Code), Flughafen von Bukavu, Demokratische Republik Kongo

bky steht für:
 Bokyi (ISO-639-3-Code), Cross-River-Sprache

Abkürzung